Az 1966-os sakkvilágbajnokság versenysorozata zónaversenyekből, zónaközi döntőből, a világbajnokjelöltek párosmérkőzéses rendszerű egyenes kieséses versenyéből és a világbajnoki döntőből állt. A világbajnokság döntője a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett 24 játszmás párosmérkőzés, amelyre a címvédő szovjet Tigran Petroszján és a kihívó szovjet Borisz Szpasszkij között a Szovjetunióban, Moszkvában került sor 1966. április 9. – június 9. között.

A mérkőzés Tigran Petroszján 12½–11½ arányú győzelmével ért véget, ezzel megvédte világbajnoki címét.

Előzmények 
Alekszandr Aljechin sakkvilágbajnok 1946-ban bekövetkezett halála miatt a Nemzetközi Sakkszövetség a világ akkor legerősebbnek számító sakkozói részvételével 1948-ban ötfordulós körmérkőzéses versenyt rendezett, amelynek győztese, Mihail Botvinnik lett jogosult a sakkvilágbajnoki cím viselésére.

1951-ben David Bronstejn és 1954-ben Vaszilij Szmiszlov is 12–12–es döntetlent játszott a regnáló világbajnokkal, így Botvinnik mindkét esetben megvédte címét.

Az 1957-es sakkvilágbajnokságon Vaszilij Szmiszlovnak második próbálkozásra sikerült elhódítania a világbajnoki címet, miután 12,5–9,5 arányú győzelmet aratott, azonban Botvinnik élve a szabályok biztosította visszavágó lehetőségével 1958-ban 12,5–10,5 arányú győzelmével visszahódította azt. Az 1960-as sakkvilágbajnokságon Mihail Tal 12,5–8,5 arányú győzelmet aratva elhódította a címet, de Botvinnik ismét élt a visszavágás lehetőségével, és 1961-ben 13–8 arányban visszaszerezte azt.

A Nemzetközi Sakkszövetség 1959-ben Luxemburgban tartott kongresszusán újraszabályozta a világbajnokságok rendszerét. Eszerint a világbajnokságok hároméves ciklusban zajlanak, amelyek zónaversenyekkel kezdődnek, az ezekből továbbjutók zónaközi versenyen mérik össze erejüket. A zónaközi verseny első hat helyezettje jut tovább a világbajnokjelöltek versenyébe, ahol csatlakozik hozzájuk az előző világbajnoki döntő vesztese, valamint az előző világbajnokjelöltek versenyének második helyezettje. A kongresszus megszüntette a világbajnok egy éven belüli visszavágásának lehetőségét. Ugyancsak megszüntették azt a gyakorlatot is, hogy a világbajnokjelöltek versenyének résztvevői a következő ciklusban a zónaközi versenyen indulhatnak.

Az 1963-as sakkvilágbajnokság döntőjében Tigran Petroszján 12,5–9,5 arányban legyőzte Mihail Botvinniket, ezzel végleg megszakította Botvinnik 1948 óta tartó hegemóniáját. Botvinnik ezt követően visszavonult a világbajnokságon való részvételtől.

Zónaversenyek 
Az 1963–1966-os világbajnoki ciklusban tíz zónaversenyre került sor.

1. zóna Enschede (Hollandia)
1963. októberben a hollandiai Enschedében rendezték az „Európai 1. zóna” versenyét, amelyet a jugoszláv Gligorić nyert meg, a mögötte holtversenyben végző nyugatnémet Darga és a magyar Lengyel Levente előtt. Ők hárman jutottak tovább a zónaközi versenyre.

2. zóna Halle (Német Demokratikus Köztársaság)
A második európai zóna versenyét 1963. júniusban rendezték  Halléban. Az első helyet a magyar Portisch Lajos szerezte meg a dán Bent Larsen előtt. A harmadik helyen holtverseny alakult ki a jugoszláv Ivkov és az osztrák Robatsch között, köztük a tájátszás döntött a harmadik továbbjutó helyért, amit Ivkov nyert meg.

3. zóna Kecskemét
A harmadik európai zóna versenyére 1964. januárban Kecskeméten került sor. Az első helyet a bolgár Tringov szerezte meg, a második a magyar Bilek István lett, míg a harmadik továbbjutó a csehszlovák Pachman volt.

4. zóna Leningrád, szovjet bajnokság
Az 1963. decemberben rendezett szovjet sakkbajnokság egyben zónaversenynek is számított. Ebből a zónából négy versenyző juthatott tovább a zónaközi versenyre. Az 1–3. helyen holtverseny alakult ki Borisz Szpasszkij, Holmov és Leonyid Stein között. A 4–6. helyen fél ponttal az elsők mögött ugyancsak holtverseny keletkezett David Bronstejn, Jefim Geller és Szuetyin között. A szovjet sakkszövetség úgy döntött, hogy az első hat helyezett és a hetediknek meghívott Viktor Korcsnoj részvételével újabb versenyt rendez, és az alapján jelöli ki a zónaközi versenyre továbbjutókat. A versenyt 1964. januárban Moszkvában rendezték, amelyet Borisz Szpasszkij nyert meg a mögötte holtversenyben végző Stein és Bronstejn előtt. Ők hárman, kiegészülve Mihail Tallal és Vaszilij Szmiszlovval vehettek részt a zónaközi versenyen.

5. zóna New York, az Egyesült Államok bajnoksága
Az 1962. december – 1963. januárban rendezett 15. USA-bajnokság egyúttal a világbajnokság zónaversenyének számított. A győzelmet Bobby Fischer szerezte meg Bishuier előtt, a 3–5. helyen holtverseny alakult ki Addison, Evans és Reshevsky között. A harmadik továbbjutó helyért folyó rájátszást Reshevsky nyerte. Fischer visszalépett a világbajnokság versenysorozatán való részvételtől, helyét a rájátszás során Reshevsky mögött második helyen végző Evans vette át. Bisguier és Benkő Pál között 1964. áprilisban párosmérkőzésre került sor, melynek egyik tétje az volt, hogy a győztes vehet részt a zónaközi versenyen. A párosmérkőzést Benkő nyerte, ezzel kvalifikálta magát a versenyre.

6. zóna Winnipeg (Kanada)
Az 1963. augusztusban rendezett 55. Kanada-bajnokság egyben zónaversenynek számított, amelyről az első helyezett juthatott tovább. A győzelmet Yanofsky szerezte meg Vranesic előtt. Yanofsky nem vett részt a zónaközi versenyen, helyette Vranesic játszott.

7. zóna Havanna (Kuba)
A közép-amerikai zóna versenyére 1964. januárban Havannában került sor, amelyről egy versenyző kvalifikálhatta magát a zónaközi versenyre. Az első helyet a kubai Pérez szerezte meg.

8. zóna Fortalesa (Brazília)
Az 1963. szeptemberben rendezett dél-amerikai zónaversenyről három versenyző juthatott tovább. Az első helyet az argentin Hector Rossetto szerezte meg az ugyancsak argentin Alberto Foguelman előtt. A harmadik–ötödik helyen holtverseny alakult ki, végül a rájátszásból a perui Quinones került ki győztesen, és jutott tovább.

9. zóna Ulan-Bator (Mongólia)
Az 1964. áprilisban megrendezett zónaversenyen az izraeli Yosif Porath győzött, és szerezte meg a zónaközi versenyen való indulás jogát.

10. zóna  Jakarta (Indonézia)
A Délkelet-Ázsiát és Óceániát magába foglaló 10. zóna versenyére 1963-ban Jakartában került sor. A versenyen holtversenyben végzett az élen a magyar származású, ausztrál színekben induló Berger Béla, valamint az indonéz Bachtiar. A rájátszást Berger nyerte, így ő vehetett részt a zónaközi versenyen.

Zónaközi verseny 
A zónaversenyek eredményei alapján kialakult mezőny részvételével 1964. május–júniusban Amszterdamban zajlott a világbajnokság zónaközi döntője. A kiírás szerint az első hat helyezett juthatott tovább a világbajnokjelöltek versenyére, de azonos országból csak a legjobb három versenyző.

A versenyen az élen négyes holtverseny alakult ki Vaszilij Szmiszlov, Bent Larsen, Borisz Szpasszkij és Mihail Tal között. Ők biztos továbbjutók lettek a világbajnokjelöltek versenyére. Az ötödik és a hatodik helyen végző két szovjet versenyző: Leonyid Stein és David Bronstejn az egy országból továbbjutók maximális számára vonatkozó szabály miatt már nem juthattak tovább. A két még fennmaradó helyre a hetedik helyezett Borislav Ivkov biztosan, a 8–9. helyen holtversenyben végző amerikai Samuel Reshevsky és a magyar Portisch Lajos közül a rájátszás győztese juthatott tovább. A háromjátszmás rájátszást Portisch 2,5–0,5 arányban nyerte, így ő lett a továbbjutó.

A zónaközi verseny érdekessége, hogy a 24 résztvevő között öt magyar is szerepelt. A három magyar színekben játszó nagymester mellett Benkő Pál amerikai, Berger Béla ausztrál színekben indulhatott a rangos tornán.

{| class="wikitable"
|+ Zónaközi verseny Amszterdam (1964)
|-
!  !!Versenyző!!Ország !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! 21 !! 22 !! 23 !! 24 !! Total !! Tie break
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left|Vaszilij Szmiszlov|| || - || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 17 || 179.00
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left|Bent Larsen|| || ½ || - || 1 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 17 || 178.00
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || Borisz Szpasszkij|| || ½ || 0 || - || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 17 || 172.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 4 || align=left|Mihail Tal|| || ½ || ½ || ½ || - || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 17 || 171.00
|-
| 5 || align=left|Leonyid Stein|| || ½ || 1 || ½ || ½ || - || 0 || 1 || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 16½ || 
|-
| 6 || align=left|David Bronstejn|| || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || - || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 16 || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 7 || align=left|Borislav Ivkov|| || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || - || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 15  || 
|-
| 8 || align=left|Samuel Reshevsky|| || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 14½ || 144.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 9 || align=left|Portisch Lajos|| || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || - || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ ||1  || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 14½ || 138.00
|-
| 10 || align=left|Svetozar Gligorić|| || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 14 || 
|-
| 11 || align=left|Klaus Darga|| || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || - || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 13½ || 
|-
| 12 || align=left|Lengyel Levente|| || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || - || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 13 || 
|-
| 13 || Ludek Pachman|| || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || - || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 12½ || 
|-
| 14 || Larry Evans|| || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || - || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 10 || 
|-
| 15 || Georgi Tringov|| || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || - || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 9½ || 
|-
| 16 || Benkő Pál|| || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || ½ || 0 || 1 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 9 || 
|-
| 17 || Héctor Rossetto|| || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || - || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || 1 || 8 || 82.00
|-
| 18 || Alberto Foguelman|| || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || - || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 8 || 76.50
|-
| 19 || Bilek István|| || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || - || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 8 || 72.75
|-
| 20 || Oscar Quiñones|| || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || - || ½ || 1 || ½ || 1 || 7 || 
|-
| 21 || Yosef Porath|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || - || 0 || ½ || ½ || 5½ || 
|-
| 22 || Francisco José Pérez|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || - || 1 || 1 || 5 || 
|-
| 23 || Berger Béla|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || - || 0 || 4½ || 
|-
| 24 || Zvonko Vranesic|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || - || 4 || 
|}

A világbajnokjelöltek versenye 
Az 1966-os sakkvilágbajnokság világbajnokjelöltjeinek versenyét a nyolc versenyző között egyenes kieséses párosmérkőzés formájában rendezték meg. A versenyen a zónaközi versenyről továbbjutott hat versenyzőhöz csatlakozott Paul Keres mint az előző világbajnokjelölti verseny 2. helyezettje, és mivel Mihail Botvinnik visszalépett a világbajnokságért folyó versenysorozatokból, ezért Jefim Geller vehetett részt nyolcadik versenyzőként, aki az előző világbajnokjelölti versenyen a 3. helyen végzett.

A párosmérkőzéses szakaszból Borisz Szpasszkij került ki győztesen, és ezzel megszerezte a regnáló világbajnok Tigran Petroszján kihívásának jogát.

A harmadik hely is eldöntésre került egy későbbi időpontban lejátszott párosmérkőzésen Larsen és Geller között. Ezt Larsen 5–4-re nyerte.

A világbajnoki döntő 
Az 1966-os világbajnokság döntőjére a világbajnokjelöltek versenyét megnyerő Borisz Szpasszkij és a világbajnoki címet védő Tigran Petroszján között került sor Moszkvában 1966. április 9. – június 9. között.

A világbajnoki mérkőzés előtt tíz versenyjátszmát váltottak egymással, ebből kilenc alkalommal döntetlenül végeztek, míg egy győzelmet Petroszjánnak sikerült elérnie.

Petroszján 1961. májustól 1964. januárig vezette a világranglistát, ekkor Bobby Fischer vette át tőle a vezetést, Szpasszkij ekkor még csak a 6. helyen állt.  A regnáló világbajnok Petroszján ezután fokozatosan csúszott hátra: 1964. decemberben a 3., miután Mihail Tal is megelőzte, 1965. májusban a 4. (ekkor Tal állt az élen, Fischer a 2. és Viktor Korcsnoj a 3. helyen). Szpasszkij követte őket az 5. helyen. 1965. júliusban előzte meg Szpasszkij Petroszjánt, amikor helyet cseréltek a világranglista 4. és 5. helyén.

Szpasszkij ezt követően gyorsan haladt előre a ranglistán: 1965. szeptemberben harmadik, decemberben második, 1966. januárban már az 1. helyen állt. Ezzel szemben Petroszján tovább csúszott lefelé: 1966. januárban már csak a 7., és a világbajnoki döntő kezdetén csak a 8. helyen állt a világranglistán.

A mérkőzés szabályait a FIDE 1949. márciusban Párizsban tartott kongresszusa határozta meg. A győztes az, aki először éri el a 12,5 pontot legfeljebb 24 játszmából. 12–12 esetén a világbajnok megtartja címét. 2,5 óra állt rendelkezésre 40 lépés megtételéhez, majd óránként 16 lépést kellett tenni. Ötórányi játék után a játszma függőben maradt, amelyet másnap folytattak.

Sok döntetlen mellett a 7. és 10. játszma megnyerésével a mérkőzés félidejében 7–5-re vezetve Petroszján kétpontos előnyre tett szert. A 13. és a 19. játszmában aratott győzelmével Szpasszkij egyenlített, és nyílttá tette a versenyt. A 20. és a 22. játszmában Petroszján győzött, és a világbajnoki cím sorsa a 12–10-es állásnál ekkor lényegében már eldőlt, mert a döntetlen is a cím megvédését jelentette a regnáló világbajnok számára. Petroszjánnak már csak fél pont kellett a mérkőzés megnyeréséhez, és hiába szépített Szpasszkij a 23. játszmában, az utolsó játszma döntetlen lett, ezzel Petroszján megvédte világbajnoki címét.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Világbajnoki döntő (1966)
|-
! Versenyző!!Ország!! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! 21 !! 22 !! 23 !! 24 !! Pont
|-
| align=left | Tigran Petroszján||
| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½  ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½  ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 12½
|-
| align=left | Borisz Szpasszkij||
|style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ || 11½
|-
|}

A világbajnoki döntő játszmái 
A döntő mind a 24 játszmája megtalálható a Chessgames oldalán. A döntéssel végződött játszmák:

7. játszma Szpasszkij–Petroszján 0–1 43 lépés

Torre-támadás, klasszikus védekezés ECO A46

1. d4 Hf6 2. Hf3 e6 3. Fg5 d5 4. Hbd2 Fe7 5. e3 Hbd7 6. Fd3 c5 7. c3 b6 8. O-O Fb7 9. He5 Hxe5 10. dxe5 Hd7 11. Ff4 Vc7 12. Hf3 h6 13. b4 g5 14. Fg3 h5 15. h4 gxh4 16. Ff4 O-O-O 17. a4 c4 18. Fe2 a6 19. Kh1 Bdg8 20. Bg1 Bg4 21. Vd2 Bhg8 22. a5 b5 23. Bad1 Ff8 24. Hh2 (diagram) Hxe5 25. Hxg4 hxg4 26. e4 Fd6 27. Ve3 Hd7 28. Fxd6 Vxd6 29. Bd4 e5 30. Bd2 f5 31. exd5 f4 32. Ve4 Hf6 33. Vf5+ Kb8 34. f3 Fc8 35. Vb1 g3 36. Be1 h3 37. Ff1 Bh8 38. gxh3 Fxh3 39. Kg1 Fxf1 40. Kxf1 e4 41. Vd1 Hg4 42. fxg4 f3 43. Bg2 fxg2+ 0-1

10. játszma Petroszján–Szpasszkij 1–0 30 lépés

Királyindiai védelem, Panno-változat ECO E63

1. Hf3 Hf6 2. g3 g6 3. c4 Fg7 4. Fg2 O-O 5. O-O Hc6 6. Hc3 d6 7. d4 a6 8. d5 Ha5 9. Hd2 c5 10. Vc2 e5 11. b3 Hg4 12. e4 f5 13. exf5 gxf5 14. Hd1 b5 15. f3 e4 16. Fb2 exf3 17. Fxf3 Fxb2 18. Vxb2 He5 19. Fe2 f4 20. gxf4 Fh3 (diagram) 21. He3 Fxf1 22. Bxf1 Hg6 23. Fg4 Hxf4 24. Bxf4 Bxf4 25. Fe6+ Bf7 26. He4 Vh4 27. Hxd6 Vg5+ 28. Kh1 Ba7 29. Fxf7+ Bxf7 30. Vh8+ 1-0

13. játszma Szpasszkij–Petroszján 1–0 91 lépés
Caro–Kann-védelem, klasszikus változat ECO B19

1. e4 c6 2. d4 d5 3. Hc3 dxe4 4. Hxe4 Ff5 5. Hg3 Fg6 6. h4 h6 7. Hf3 Hd7 8. h5 Fh7 9. Fd3 Fxd3 10. Vxd3 Vc7 11. Fd2 e6 12. Ve2 Hgf6 13. O-O-O O-O-O 14. He5 Hxe5 15. dxe5 Hd7 16. f4 Fe7 17. He4 Hc5 18. Hc3 f6 19. exf6 Fxf6 20. Vc4 Vb6 21. b4 Ha6 22. He4 Hc7 23. Bhe1 Bd4 24. Vb3 Vb5 25. c3 Bxe4 26. Bxe4 Vxh5 27. Vc4 Vf5 28. Ve2 h5 29. Fe1 Be8 30. g3 a5 31. bxa5 Vxa5 32. Vc2 Vf5 33. Ba4 g5 34. fxg5 Fxg5+ 35. Kb1 Vxc2+ 36. Kxc2 e5 37. Be4 Hd5 38. Ff2 Hf6 39. Ba4 Kc7 40. Fc5 Hd5 41. Be4 b6 42. Fg1 Fd8 43. Bf1 Hf6 44. Be2 c5 45. Bf5 Kd6 46. a4 Kd5 47. Kd3 Hg4 48. Bb2 Bh8 49. a5 c4+ 50. Ke2 Ke4 51. Bf7 bxa5 52. Bb8 a4 53. Bc8 Ff6 54. Bxc4+ Kf5 55. Ba7 a3 56. Bxa3 Bb8 57. Bb4 Bc8 58. c4 Fe7 59. c5 e4 60. Ba7 Ff6 61. Bh7 Kg6 62. Bd7 Kf5 63. Bd5+ Fe5 64. Bb6 e3 65. Kf3 Hf6 66. Bd3 Bxc5 67. Fxe3 Bc2 68. Bd8 Bc3 69. Ke2 Bc2+ 70. Kd1 Bc3 71. Ff2 He4 72. Bf8+ Kg5 73. Bb5 Bd3+ 74. Ke2 Bd5 75. Bxd5 Hc3+ 76. Kf3 Hxd5 77. Ba8 Kf5 78. Ba5 Ke6 79. Fe1 Hf6 80. Bb5 Hd5 81. Fd2 Fg7 82. Fc1 Fe5 83. Fb2 Fc7 84. Bc5 Fd6 85. Bc1 He7 86. Be1+ Kf5 87. Ba1 Hc6 88. Ba6 Fe5 89. Bxc6 Fxb2 90. Bc5+ Kg6 91. Kf4 1-0

19. játszma Szpasszkij–Petroszján 1–0 68 lépés
Francia védelem, Steinitz-változat ECO C11

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Hc3 Hf6 4. e5 Hfd7 5. Hf3 c5 6. dxc5 Hc6 7. Ff4 Fxc5 8. Fd3 f6 9. exf6 Hxf6 10. O-O O-O 11. He5 Fd7 12. Hxc6 Fxc6 13. Ve2 Ve7 14. Bae1 Bae8 15. Fg3 a6 16. a3 Vf7 17. b4 Fd4 18. Fe5 Fxe5 19. Vxe5 Hd7 20. Vg3 e5 21. f3 Vf4 22. Vxf4 Bxf4 23. Bf2 g6 24. Bd2 Hb6 25. Bde2 Hd7 26. Hd1 b5 27. c3 Bf7 28. Fc2 Kg7 29. Fb3 h5 30. He3 Hb6 31. Hc2 Hd7 32. Be3 h4 33. h3 Bf6 34. Hd4 Fb7 35. a4 Bd8 36. He2 bxa4 37. Fxa4 Hb6 38. Fb3 e4 39. Hd4 Kh6 40. Bd1 Bc8 41. fxe4 dxe4 42. He6 Hc4 43. Fxc4 Bxc4 44. Hc5 Bf7 45. Ba1 Kg5 46. Ba5 Kf4 47. Kf2 Fd5 48. Hb3 Ke5+ 49. Ke2 Bc6 50. Hd2 Ke6 51. Hxe4 Fc4+ 52. Kd2 Bd7+ 53. Kc2 Kf7 54. Be5 Kg7 55. Hd2 Fb5 56. Hf3 Fa4+
57. Kb2 Bd1 58. B5e4 Bf1 59. Be1 Bxe1 60. Bxe1 Bf6 61. Be4 g5 62. Hxg5 Bf2+ 63. Ka3 Fc6 64. Bxh4 Fxg2 65. He4 Be2 66. Hc5 Ff1 67. Bf4 Be1 68. h4 1-0

20. játszma Petroszján–Szpasszkij 1–0 41 lépés
Nimzoindiai védelem, Bernstein-védelem ECO E59

1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hc3 Fb4 4. e3 O-O 5. Fd3 c5 6. Hf3 d5 7. O-O Hc6 8. a3 Fxc3 9. bxc3 dxc4 10. Fxc4 Vc7 11. Fd3 e5 12. Vc2 Fg4 13. Hxe5 Hxe5 14. dxe5 Vxe5 15. f3 Fd7 16. a4 Bfe8 17. e4 c4 18. Fe2 Fe6 19. Fe3 Vc7 20. Bab1 Hd7 21. Bb5 b6 22. Bfb1 Vc6 23. Fd4 f6 24. Va2 Kh8 25. Ff1 h6 26. h3 Bab8 27. a5 Bb7 28. axb6 axb6 29. Vf2 Ba8 30. Vb2 Bba7 31. Fxb6 Ba2 32. Vb4 Bc2 33. Ff2 Vc7 34. Ve7 Fxh3 35. gxh3 Bxf2 36. Kxf2 Vh2+ 37. Fg2 He5 38. Bb8+ Bxb8 39. Bxb8+ Kh7 40. Bd8 Hg6 41. Ve6 1-0

22. játszma Petroszján–Szpasszkij 1–0 35 lépés
Lengyel védelem ECO A40

1. d4 b5 2. e4 Fb7 3. f3 a6 4. Fe3 e6 5. Hd2 Hf6 6. c3 Fe7 7. Fd3 d6 8. a4 c6 9. He2 Hbd7 10. O-O O-O 11. Hg3 Be8 12. axb5 axb5 13. Bxa8 Vxa8 14. Vc2 Ff8 15. b4 Vb8 16. Hb3 g6 17. Ba1 e5 18. Vf2 d5 19. dxe5 Hxe5 20. Fc2 Fg7 21. Fa7 Vc7 22. Fb6 Vb8 23. Fa7 Vc7 24. Fb6 Vb8 25. Fa7 Vc8 26. Fd4 h5 27. h3 h4 28. Hf1 dxe4 29. fxe4 Hed7 30. Hfd2 c5 31. Hxc5 Hxc5 32. bxc5 Fxe4 33. Fb3 Ff5 34. Ba7 Hd7 35. Hf3 1-0

23. játszma Szpasszkij–Petroszján 1–0 31 lépés
Francia védelem, Burn-változat ECO C11

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Hc3 Hf6 4. Fg5 dxe4 5. Hxe4 Fe7 6. Fxf6 Fxf6 7. Hf3 Fd7 8. Vd2 Fc6 9. Hxf6+ Vxf6 10. He5 O-O 11. O-O-O Hd7 12. Hxc6 bxc6 13. h4 Bab8 14. Bh3 c5 15. Vg5 cxd4 16. Vxf6 Hxf6 17. Bxd4 Bb7 18. Bb3 Bxb3 19. axb3 Ba8 20. Bc4 He8 21. Ba4 Hd6 22. g3 Kf8 23. Fg2 Bc8 24. Bxa7 Ke7 25. Kd2 h6 26. c4 g5 27. hxg5 hxg5 28. Kc3 Kd7 29. b4 Bh8 30. b5 Bh2 31. Fc6+ 1-0

Jegyzetek

Források 
Az 1963–1966-os világbajnoki ciklus zónaversenyei
A zónaközi verseny eredménye
A világbajnokjelölti párosmérkőzések 1964–65-ben
A világbajnoki döntő előzményei és játszmái

További információk 
A zónaközi verseny játszmái
A zónaközi verseny rájátszásának játszmái
A Szpasszkij–Keres negyeddöntő játszmái
A Geller–Szmiszlov negyeddöntő játszmái
A Tal–Portisch negyeddöntő játszmái
A Larsen–Ivkov negyeddöntő játszmái
A Szpasszkij–Geller elődöntő játszmái
A Tal–Larsen elődöntő játszmái
A Szpasszkij–Tal döntő játszmái

Sakkvilágbajnokságok
1966 a sportban